El término socialización puede referirse, en esta enciclopedia:

En sociología y psicología
a la socialización, el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad o cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad;
a la socialización o comportamiento social tanto en los seres humanos como en otras especies animales;

En economía y ciencia política
a la socialización de los medios de producción, un término utilizado para describir el proceso por el cual los medios de producción se integran o pasan o vuelven a pertenecer a la sociedad o comunidad, dejando en general los bienes de consumo como propiedad privada.